36-ий Чемпіонат світу з біатлону проводився вдруге в Осло, Норвегія з 19 по 26 лютого 2000 року. Через туман чоловічу естафету перенесли до Лахті, Фінляндія на 11 березня.

Чоловіки

Індивідуальна гонка 20 км

Спринт 10 км

Переслідування 12,5 км

Мас-старт 15 км

Естафета 4 × 7,5 км

Жінки

Індивідуальна гонка 15 км

Спринт 7,5 км

Переслідування 10 км

Мас-старт 12,5 км

Естафета 4 × 7,5 км

Таблиця медалей

Виноски 

Чемпіонати світу з біатлону
Біатлон у Норвегії
2000 у біатлоні
Лютий 2000
2000 у норвезькому спорті